Citroën Ami steht für folgende Modelle des französischen Automobilherstellers Citroën:

 Citroën Ami 6, 1961–1969 produziert
 Citroën Ami 8, 1969–1978 produziert
 Citroën Ami (2020), Elektro-Leichtfahrzeug